Esteban Félix Carrasco fue un militar español de principios del siglo XVIII que residió en Zaragoza.

Fue capitán graduado de dragones y ayudante de campo del teniente general Tubiers de Grimoard.

Escribió una Relación sucinta tocante á los accidentes de la peste de Marsella, su pronóstico y su curación (1721)

Referencias

Enlaces externos
Estevan Félix Carrasco en Gran Enciclopedia Aragonesa.

Militares de España del siglo XVIII